Die Gold Coast Sevens 2011 waren die neunte Ausgabe des 7er-Rugby-Turniers Australian Sevens. Das Turnier fand am 25. und 26. November statt. Im Finale gewann Fidschi 26:12 gegen Neuseeland und gewann das Turnier damit zum dritten Mal.

Teilnehmer 
16 Mannschaften nahmen an den Gold Coast Sevens 2011 teil:

Vorrunde 
Tabelle

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Shield

Bowl

Plate

Cup

Weblinks 
 Gold Coast Sevens 2011 auf rugby7.com
 Gold Coast Sevens 2011 auf worldrugby.org

Rugby 2011
Sportveranstaltung in Gold Coast (Australien)